Михаил Якубов:
 Якубов, Михаил Семёнович (более известен под фамилией Нароков; 1879—1958) — русский и советский актёр и режиссёр.
 Якубов, Михаил Юрьевич (род. 1982) — российский хоккеист.